Годуновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Годуновка — бывшая деревня в Дятьковском районе Брянской области.
 Годуновка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Годуновка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Годуновка — станция (населённый пункт) в Угранском районе Смоленской области.

Украина 
 Годуновка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Годуновка — село в Глуховском районе Сумской области.